Nysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nysjön, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (4,3 ha)
Nysjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (62,3 ha)
Nysjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (19,9 ha)
Nysjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (6,28 ha)
Norr-Nysjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (15,2 ha)
Sör-Nysjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (8,44 ha)
Nysjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,2 ha)
Nysjön (Jokkmokks socken, Lappland, 741261-171114), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,55 ha)
Nysjön (Jokkmokks socken, Lappland, 741361-171017), sjö i Gällivare kommun,  (7,17 ha)
Nysjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (5,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn